Papa Alexandre I (106-115)
 Alexandre de Jerusalém — mártir (m. 251)
 Alexandre de Bérgamo — soldado romano e mártir em Bérgamo (m. 303)
 Alexandre I de Alexandria — patriarca de Alexandria (m. 326)
 Alexandre de Constantinopla — bispo de Bizâncio e de Constantinopla (m. 337)
 Alexandre I de Kiev — Alexandre Nevski; grão-príncipe de Novgorod e Vladimir (m. 1263)
Desambiguações de santos